Вулиця Возз'єднання — назва вулиць у різних населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР. Вулиця носить назву на честь події 27 жовтня 1939 року або Переяславської ради. 

27 жовтня 1939 року Народні Збори Західної України, які проходили у приміщенні Великого міського театру Львова, одностайно ухвалили декларацію про встановлення радянської влади на Західній Україні і про возз'єднання з УРСР, що відкрило шлях до радянізації регіону.

Вулиця Возз'єднання — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Возз'єднання — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Возз'єднання — вулиця у місті Рахів Закарпатської області.
 Вулиця Возз'єднання — вулиця у місті Свалява Закарпатської області.

 Вулиця Возз'єднання — колишня назва вулиці Отамана Орлика у місті Боярка Київської області.
 Вулиця Возз'єднання — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні у місті Бровари.
 Вулиця Возз'єднання — колишня назва Затишної вулиці у місті Костопіль Рівненської області.
 Вулиця Возз'єднання — колишня назва вулиці Волі у місті Любомль.
 Вулиця Возз'єднання — колишня назва вулиці Ринкової у місті Мукачево.
 Вулиця Возз'єднання — колишня назва вулиці Михайла Драгоманова у місті Ужгород.
 Вулиця Возз'єднання — колишня назва вулиці 100-річчя Злуки у місті Фастів.
 Вулиця Возз'єднання — колишня назва вулиці Костянтина Майданського у місті Чернівці.

Вулиці